Blatnice est un toponyme qui peut désigner :

Blatnice, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Blatnice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Blatnice pod Svatým Antonínkem, une commune du district de Hodonín, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Boršice u Blatnice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie